Goplana – nimfa wodna,
 Goplana – opera autorstwa Władysława Żeleńskiego,
 Goplana – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Skulsk,
 Goplana – staw w woj. mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Trojanów,
 Goplana – byłe przedsiębiorstwo i marka produktów czekoladowych spółki Colian,
 Goplana – marka lampowych odbiorników radiowych klasy popularnej z lat 60. XX w. z ZRK w Warszawie:
 Goplana 3211 – polski radioodbiornik wytwarzany od 1963
 Goplana LUX – polski radioodbiornik wytwarzany od 1966

Zobacz też 

 Jezioro Goplany
 Gopło